Натуральне число 1174
 1174 рік до нашої ери
 1174 рік нашої ери